Друст VII, Друст або Дрест VII (*Drust VII, д/н —729) — король Піктії у 724—726 роках. 
 Друст X (д/н-848) — останній король Піктів з 845 до 847 року. 
 Друст VI, Друст або Дрест VI мас Доннел (*Drest mac Domnal, д/н —677 або 678) — король Піктії у 663-672 роках. 
 Друст III (*Drust III, д/н —530/531) — король піктів у 522/526—530/531 роках. 
 Друст IV  (*Drust IV, д/н —бл.536) — король піктів у 522/526—536 роках.
 Друст I (*Drest, Drust, д/н —між 452 та 480) — 1-й король піктів у 412/413—852/480 роках. 
 Друст II (*Drest Gurthinmoch, д/н —510/514) — король піктів у 480/484—510/514 роках.